Flashing Spurs – film del 1924 diretto da B. Reeves Eason
Flashing Spurs – film del 1929 diretto da Horace B. Carpenter